Nigl ist der Name von:

 Anton Nigl (* 1928), österreichischer Politiker (ÖVP), Präsident des Bundesrates
 Georg Nigl (* 1972), österreichischer Opernsänger und Professor
 Gerald Nigl (* 1966), österreichischer Schriftsteller und Maler
 Weingut Nigl, Weinbaubetrieb in Senftenberg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Niggl
 Nigel (Begriffsklärung)
 Niegel
 Nikl
 Nickl
 Nikel (Begriffsklärung)
 Nickel (Begriffsklärung)
 Nicol
 Nichol
 Nikol